

События 
 575—579 — папа Бенедикт I.
 Лангобарды захватили крепость Аосту.
 Сигиберт I разбил Хильперика, захватил большую часть его королевства. Тот бежал в Турне.
 Ноябрь — убийство Сигиберта в Витри двумя убийцами по подстрекательству Фредегонды. Пленение Брунегильды, её бегство. Начало регентства Брунегильды при её сыне, короле Австразии Хильдеберте II.
 575—596 — король Австразии Хильдеберт II.
 Одно из первых документальных упоминаний о кофе.

Родились 
 Ираклий (византийский император)

Скончались 
 Сигиберт I, король Австразии

См. также